Сборная Италии по футболу до 20 лет — национальная команда, представляющая Италию на чемпионатах Мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Контролируется Федерацией футбола Италии. Главный тренер - Паоло Николато.

Структура 
Сборная Италии до 20 лет создана для участия в финальной стадии молодежного чемпионата Мира по футболу, который проводится раз в два года. По сути она является командой до 19 лет прошлогоднего созыва, так как её присутствие на этом турнире зависит от результатов выступления сборной Италии на чемпионате Европы до 19 лет, который проходит годом ранее. 5 лучших команд с данного турнира автоматически квалифицируются на чемпионата мира по футболу до 20 лет.  

Кроме участия в чемпионатах Мира, сборная используется в качестве экспериментальной команды для игроков команды до 21 года, а также для тех, кто не попал в официальные заявки на другие молодежные турниры. 

С 2001 года сборная Италии участвует Турнире четырех наций с Германией, Швейцарией и Австрией (с сезона 2017–2018 турнир расширен до 8 участников и переименован в Элитную лигу). Всего 7 игр, которые проводятся в течение сезона среди 8 национальных команд. Также сборная Италии до 20 лет участвует в Средиземноморских играх и в турнире в Тулоне.

История 
Чемпионат Мира по футболу среди игроков не старше 20 лет - единственный официальный турнир, в котором принимает участие сборная Италии до 20 лет. Лучший результат за всю историю - третье место в 2017 году. В 2019 году Италия впервые квалифицировалась на второй мундиаль подряд.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира (до 20 лет) 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Состав 
Официальная заявка сборной Италии на чемпионат мира 2019, который проходил в Польше с 23 мая по 15 июня.

См. также 
 Сборная Италии по футболу (до 19 лет)
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
Страница сборной на официальном сайте федерации футбола Италии

20
Футбол в Италии
Италия